Die Liste der Länderspiele der angolanischen Futsalnationalmannschaft beinhaltet alle A-Länderspiele dieser Auswahl. Sie bestritt am 27. April 2006 gegen die Auswahl Libyens ihr erstes Spiel.

Weblinks 
 Futsal Planet: International Matches. In: futsalplanet.com, abgerufen am 31. Oktober 2021.

Angola
!